

Sigle 
 As Soon As Possible – il prima possibile

Musica 
 A.S.A.P. – gruppo musicale britannico
 A.S.A.P. – singolo delle Bardot del 2001
 ASAP – singolo di T.I. del 2005
 ASAP Rocky - rapper statunitense

Televisione 
 A.S.A.P. – serie televisiva filippina

Altri progetti